Тюлани Сереро (; родился  в Соуэто, ЮАР) – южноафриканский футболист, полузащитник эмиратского клуба «Аль-Джазира».

Выступал в сборной ЮАР.

Клубная карьера 
Тюлани Сереро родился в Мапетле, районе города Соуэто, и является выпускником юношеской академии «Аякса» Кейптаун, где он попал в основной состав в 2008 году. В своем последнем сезоне с командой из Кейптауна он смог забить 11 голов в чемпионате, чем помог клубу занять второе место в Премьер-лиге ЮАР.

В последние несколько лет Тюлани проходил несколько просмотров в «родительском» клубе «Аякс». 22 мая 2011 года было объявлено о том, что Сереро подписал 4-летний контракт с «Аяксом» и сказал, что «его мечта сбылась». Свой первый гол за «Аякс» он забил 25 августа 2012 года в домашнем матче с НАК Бреда.

В июне 2017 года перешёл в «Витесс», подписав с клубом контракт на три года.

Международная карьера 
Сереро выступал за молодёжную сборную ЮАР. Свой первый матч за главную сборную он сыграл 9 февраля 2011 года. Тюлани вышел на замену во втором тайме товарищеского матча со сборной Кении.

Достижения

Клубные 
«Аякс» (Кейптаун)
 Финалист Кубка Телком: 2011

«Аякс» (Амстердам)
 Чемпион Нидерландов (3): 2011/12,  2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

«Аль-Джазира»
 Чемпион ОАЭ: 2020/21

Индивидуальные 
 Футболист года ЮАР: 2011
 Игрок сезона ЮАР: 2011
 Игрок сезона по мнению игроков: 2011
 Лучший молодой игрок ЮАР: 2011
 Молодой игрок года ЮАР: 2009

Статистика

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Аякс» Кейптаун
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Аль-Джазира»